

Úvod 
DON BON je popová hudební skupina pocházející z pražských Holešovic. Kapelu v červnu roku 2017 založili tři muzikanti - Giorgio, Murirn a Petr, od té doby kapela neměnila svoje složení. Jejich oficiální vstup na scénu byl v listopadu roku 2020, kdy vydali svůj první singl s názvem Kluci.

Historie 
Kapela byla založena v červnu roku 2017 v Holešovické Kozlovně třemi muzikanty s indie rockovou historií. Petra a Giorgia spojuje historie z pražské kapely Dogsbodies, která byla aktivní do roku 2013. Murrin působil do roku 2016 v mostecké black/indie kapele Noire Volters.

Kluci od roku 2017 prošli intenzivním vývojem. První důležitou změnou byla transformace z anglicky zpívající kapely na kapelu s českými texty, a to počátkem roku 2018. Do roku 2019 kapela dávala dohromady materiál, který by svým obsahem mohl splňovat parametry desky. Demo desku, kterou kapela nahrála svépomocí v proti atomovém krytu na Černém mostě, se rozhodli vyzkoušet naživo koncem roku 2019, kdy vystupovali pod falešným jménem Steve Harrington.

V listopadu roku 2020 kapela vydala svůj první singl Kluci , který nahrála v libereckém Resound studiu ve spolupráci s producenty Martinem Havlenem a Nikem Jalauzidisem. V únoru 2021 vyšel song Milionář, který pochází z vlastní produkce DON BON. Závěrem roku 2021 se skupina rozhodla spolupracovat s producentem Ondřejem Žatkuliakem (Mirai, Marpo, 7krát3, Pulie Garand, Ben Cristovao Karol a Kvído a další), pod jehož taktovkou vznikly další vydané singly: +-Milion, Radost Není, Skála, Misfit. Zajímavostí je, že každý vydaný singl byl doprovázen videoklipem. Všechny obrazové materiály si zastřešuje kapela sama díky dalším, nehrajícím členům skupiny: Luís Magalhães (střih, design), Martin Staroň (kamera, zvuk)

Aktivně začala kapela vystupvat srpnu 2021 a od té doby počet koncertů roste V roce 2023 navštíví řadu festivalů a odehrají nejvíce akcí ve své historii, jedním z největších vystoupení bude velký slovenský festibal Cibula Fest Poslední singl pokřtili po boku šumavského písničkáře Fabiana Berky v pražském Elpíčku. Závěrem roku kluci slibují debutové album. Prvním singlem roku 2023 bude písnička s názvem Svědectví a doprovodí ji opět hudební videoklip. Booking a management zastřešuje Igor Klimeš (3. nehrajcí člen skupiny).

Sestava 
Giorgio - basa, kytara, zpěv

Murrin - kytara, zpěv

Petr - bicí, synth, doprovodný zpěv

Diskografie 
Kapela zatím vydala 6 singlů

 Kluci - listopad 2020

 Milionář - únor 2021
 +-Milion - září 2021
 Radost Není - listopad 2021
 Skála - únor 2022
 Misfit - září 2022

Zdroje 
Facebook DON BON

YouTube DON BON

Spotify DON BON

Apple Music

Rozhovor s DON BON 

Rozhovor k vydání singlu Kluci
Hudební skupiny